Административно-территориальное деление Речи Посполитой () — понятие, образованное в сложной истории внутренних территориальных изменений Польши, Великого княжества Литовского и внешних территориальных влияний. Сложилось в результате подписания Люблинской унии в 1569 году.

Концепция Речи Посполитой Обоих Народов относится к польскому республиканскому государству начиная с Люблинской унии, с 1569 года до последнего раздела. 
Указанная республика состояла из двух частей: 
 Корона Королевства Польского (в просторечии — «Корона») и 
 Великого княжества Литовского (в просторечии того исторического периода — «Литва», что не следует путать с современным термином «Литва»), значительная автономия которой проявлялась также и в территориальном управлении.

Также в состав Речи Посполитой вошла Ливония (Инфлянты), вошедшие в её состав в 1561 г. в результате распада Ливонского ордена, где деление на воеводства ввели в 1598 г.. Тогда же было создано герцогство Курляндии и Семигалии, что признало себя вассалом польского короля. А также — Княжество Севежское, Варминское княжество, .

Речь Посполитая

 Корона Польши:
 Великопольская провинция,
 воеводства Великопольские,
 воеводства Мазовецкие, 
 воеводства Королевства Пруссии.
 Малопольская провинция,
 воеводства Малопольские,
 воеводства Русинские (в просторечии того исторического периода — «Руськие», что не следует путать с современным термином «Русские»).
 Великое княжество Литовское.
 воеводства и староство Литовской провинции.
 Другие территории.
 Ленные территории.
 Воеводства, образованные на Гродненском Сейме 23 ноября 1793 году.

Литература 
 Baliński M., "Starożytna Polska", — wyd. S.Orgelbranda, Warszawa 1843 r., t. II, str. 230 
 Jasienica, Paweł. «Rzeczpospolita Obojga Narodów», — ISBN 83-06-01093-0 
 Województwo Krakowskie // Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski. — Kraków, 1903 r. 
 Prowincya W. Księstwa Litewskiego // Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski — Kraków, 1903 r.

Ссылки 
 Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski 

Речь Посполитая
Административно-территориальное деление Великого княжества Литовского